Con il termine audio s'intende l'informazione elettronica rappresentante il suono.

Fisica 
 Audio digitale – l'audio rappresentato in forma grafico-digitale
 Audio multicanale
 Frequenza audio – vibrazione periodica la cui frequenza è udibile dall'umano medio
 Segnale audio – rappresentazione analogica di un suono

Musica 
 Audio – album dei Blue Man Group del 1999
 Audio – boy band statunitense
 Audio – musicista britannico
 Audio – rivista musicale statunitense
 Audio – singolo degli LSD del 2018

Altri progetti